Бора Костић може да се односи на:
 Бора Костић (шахиста) (1887—1963), југословенски шахиста
 Борислав Костић (агроном) (1897—1956), српски инжењер агрономије
 Бора Костић (фудбалер) (1930—2011), југословенски фудбалер
 Бора Костић (књижевник) (1935—2018), српски књижевник